Чемпионат Европы по фигурному катанию 1954 года проходил с 28 по 31 января 1954 года в Больцано (Италия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и, впервые, в спортивных танцах на льду. Приняло рекордное количество спортсменов в соревнованиях — 74 фигуриста. У мужчин победил представитель Италии Карло Фасси, у женщин победила представительница ФРГ Гунди Буш, среди пар победу одержали представители Швейцарии Сильвия Гранжан и Мишель Гранжан, в танцах первыми чемпионами Европы стали представители Великобритании Джин Уэствуд и Лоуренс Демми.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1950—1959 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1947—1959 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Спорт в Италии в 1954 году
1954 год в фигурном катании
Европа
Международные спортивные соревнования в Больцано
Чемпионаты Европы в 1954 году
Январь 1954 года
Чемпионаты Европы в Италии